Segisama ist:

 Segisama Iulia, eine antike Stadt in Hispania Tarraconensis, das heutige Sasamón in Spanien
 Titularbistum Segisama, ein auf diese Stadt zurückgehendes römisch-katholisches Titularbistum